Buffon bezeichnet:

 Buffon (Côte-d’Or), französische Gemeinde im Département Côte-d’Or

Buffon ist der Familienname folgender Personen:
 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788), französischer Naturforscher
 Gianluigi Buffon (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Guendalina Buffon (* 1973), italienische Volleyballspielerin
 Lorenzo Buffon (* 1929), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Buffonsches Nadelproblem